Fireman Save My Child, court métrage américain de Alfred J. Goulding sorti en 1918
 Fireman, Save My Child, film américain de A. Edward Sutherland sorti en 1927
 Fireman, Save My Child, film américain de Lloyd Bacon sorti en 1932
 Fireman Save My Child, film américain de Leslie Goodwins sorti en 1954

Homonymie de titre